Megalopsalis är ett släkte av spindeldjur. Megalopsalis ingår i familjen Monoscutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Megalopsalis